Чур (Цур, Щур, Шур) — один з найдавніших і найпопулярніших у давніх українців «домашніх» богів; охоронець домашнього вогнища, тепла, затишку;
 Чур — діалектне позначення дзюрчання, джерела;
 «Чур» — український фолькрок-гурт.

Чур — річка в Удмуртії, права притока Іжа;
 Чур — село, Якшур-Бодьїнський район, Удмуртія;
 Чур — залізнична станція на залізниці Іжевськ-Пібаньшур.

Див. також 
 Цур () — вигук
 Шур
 Щур